1997  — может означать:

 натуральное число между 1996 и 1998.
 1997 год — невисокосный год григорианского календаря. 

В астрономии
 NGC 1997 — рассеянное скопление в созвездии Золотая Рыба.

В литературе
 1997 год в литературе

В кино и театре
 1997 год в кино
 1997 год в театре

В музыке
 1997 год в музыке
   — американская рок-группа (Чикаго, 2005-2010).

 Игры
 1997 год в компьютерных играх